Spojení písmen M a W může mít různé významy:

MW
 MW – kód ISO 3166-2 pro Malawi
 BI-MW – kód ISO 3166-2 pro provincii Mwaro
 megawatt – jednotka výkonu, milion wattů
 střední vlny (z anglického Medium Wave) – kmitočtové radiokomunikační pásmo
 mikrovlny (z anglického microwave)
 mezinárodní poznávací značka vozidel Malawi
 Merriam-Webster – americký vydavatel slovníků
 Monier-Williams – sanskrtsko-anglický slovník (autor: Monier Monier-Williams)
 MediaWiki – software, na kterém běží Wikipedie
 zkratka počítačové hry Call of Duty 4: Modern Warfare
 MW je mezi informatiky zkratka pro middleware, přes který komunikuje front-end s back-endem

mW
 miliwatt – jednotka výkonu, tisícina wattu

.mw
 .mw – internetová doména nejvyššího řádu pro Malawi

Externí odkazy 
 
 

Zkratky
Značky